Susanne Herold ist der Name folgender Personen:

* Susanne Herold (Politikerin) (* 1959), deutsche Politikerin der CDU
 Susanne Herold (Medizinerin) (* 1975), deutsche Medizinerin und Infektiologin an der Universität Gießen